Rappus ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Rappus-Eichberg (* 1940/1945), deutsche Schauspielerin, Synchron- und Hörspielsprecherin
 Gerhard Rappus (1934–2009), deutscher Gebrauchsgrafiker und Illustrator